Восточный район — административно-территориальная единица:

 Восточный район — район города Гонконга.
 Восточный район — район города Москвы.
 Восточный район — внутригородской район Новороссийска.
 Восточный район  — прежнее название Иультинского района Чукотского автономного округа.
 Восточный район — район города Звенигорода.

См. также 
 Восточный